Ши́шкув () — населённые пункты в Польше.

 Шишкув (Люблинское воеводство) – село в Билгорайском повяте Великопольского воеводства.
 Шишкув (Опольское воеводство) – село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Шишкув (Силезское воеводство) – село в Клобуцком повяте Силезского воеводства.